Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 274 dans le monde.

 Route fédérale 274 en Allemagne
 Route régionale 274 en Finlande
 Route nationale 274 en France
 Route départementale 274 dans le Val-de-Marne, France